Romorantin, ancienne commune française du département de Loir-et-Cher, fusionnée depuis 1961 dans la nouvelle commune de Romorantin-Lanthenay ;
Romorantin, cépage blanc cultivé en Loir-et-Cher, entrant dans la composition de l'AOC Cour-Cheverny.